Concha Bañuls (Carlet, la Ribera Alta, 1901 - Madrid, 1992), soprano
 Daniel Bañuls (Alacant 1905-1947), escultor 
 Inmaculada Bañuls Ros (Gandia, 1964), mestra i política valenciana